Sagalaherang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sagalaherang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Sagalaherang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar